Terrans peut faire référence à :

 Terrans, une ancienne commune de Saône-et-Loire, désormais intégrée dans la commune de Pierre-de-Bresse ;
 la famille de Terrans ; 
 au Château de Terrans ;
 A l'église de Terrans.

Voir aussi 
 Les Terrans, une des trois races jouables dans les jeux vidéo StarCraft et .